Brigouleix est un nom propre français qui peut faire référence à :

Localisation 
Brigouleix est un patronyme français principalement présent en Limousin, en particulier en Corrèze.

Patronyme 

 Bernard Brigouleix (1948-), journaliste et écrivain français ;
 Martial Brigouleix (1903-1943), militant socialiste, résistant français et Compagnon de la Libération.

Références 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien